Die German Open 2013 (offiziell Internationale Badminton-Meisterschaften von Deutschland — YONEX German Open Badminton Championships) im Badminton fanden in der RWE Sporthalle in Mülheim an der Ruhr vom 26. Februar bis zum 3. März 2013 zum 56. Mal statt. Das Preisgeld betrug 120.000 US-Dollar, womit das Turnier in die Kategorie BWF World Grand Prix Gold eingeordnet war. Ausrichter war der 1. BV Mülheim an der Ruhr, Hauptsponsor war Yonex, die Schirmherrschaft wurde von Mülheims Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld übernommen.

Sieger und Platzierte

Qualifikation

Herreneinzel 
  Pakkawat Vilailak -  Luka Petrič: 21-18 / 21-18
  Ng Ka Long -  Maxime Moreels: 21-10 / 21-13
  Riichi Takeshita -  Thomas Rouxel: 21-13 / 21-17
  Qiao Bin -  Lucas Claerbout: 20-22 / 21-12 / 21-18
  Erik Meijs -  Yoga Pratama: 21-18 / 23-21
  Kai Schäfer -  Beryno Wong Jiann Tze: 21-12 / 21-19
  Gabriel Ulldahl -  Richard Domke: 21-14 / 20-22 / 21-17

Dameneinzel 
  Natalia Perminova -  Stefani Stoeva: 19-21 / 21-19 / 21-19
  Yang Li Lian -  Karina Jørgensen: 21-17 / 24-22
  Sonia Cheah Su Ya -  Lisa Heidenreich: 21-10 / 21-6
  Akvilė Stapušaitytė -  Perrine Lebuhanic: 21-19 / 21-17
  Deng Xuan -  Olga Konon: 21-19 / 21-17
  Sabrina Jaquet -  Patty Stolzenbach: 21-15 / 21-15
  Carola Bott -  Simone Prutsch: 21-18 / 21-16
  Fabienne Deprez -  Salakjit Ponsana: 13-21 / 22-20 / 21-18
  Natalia Perminova -  Yang Li Lian: 19-21 / 21-16 / 21-14
  Sonia Cheah Su Ya -  Akvilė Stapušaitytė: 21-19 / 18-6 ret.
  Deng Xuan -  Sabrina Jaquet: 21-16 / 21-11
  Carola Bott -  Fabienne Deprez: 15-21 / 21-17 / 21-17

Herrendoppel 
  Bodin Isara /  Pakkawat Vilailak -  Kim Astrup /  Anders Skaarup Rasmussen: 21-14 / 21-15
  Peter Käsbauer /  Josche Zurwonne -  Robert Blair /  Tan Bin Shen: 21-15 / 21-17
  Chan Yun Lung /  Lee Chun Hei -  Li Gen /  Liu Cheng: 21-13 / 19-21 / 21-16
  Bona Septano /  Afiat Yuris Wirawan -  Patrick Lundqvist /  Jonathan Nordh: 24-22 / 21-16
  Chris Coles /  Matthew Nottingham -  Matijs Dierickx /  Freek Golinski: 21-15 / 22-20
  Ronan Labar /  Mathias Quéré -  Chan Peng Soon /  Ong Jian Guo: 21-18 / 21-18
  Zvonimir Đurkinjak /  Zvonimir Hölbling -  Andreas Heinz /  Max Schwenger: 21-16 / 18-21 / 21-15
  Raphael Beck /  Fabian Holzer -  Denis Nyenhuis /  Philipp Wachenfeld: 25-23 / 24-22
  Bodin Isara /  Pakkawat Vilailak -  Peter Käsbauer /  Josche Zurwonne: 21-8 / 21-17
  Bona Septano /  Afiat Yuris Wirawan -  Chan Yun Lung /  Lee Chun Hei: 19-21 / 23-21 / 21-10
  Chris Coles /  Matthew Nottingham -  Ronan Labar /  Mathias Quéré: 21-15 / 21-15
  Raphael Beck /  Fabian Holzer -  Zvonimir Đurkinjak /  Zvonimir Hölbling: 14-21 / 21-17 / 21-12

Damendoppel 
  Lena Grebak /  Maria Helsbøl -  Lisa Malaihollo /  Akvilė Stapušaitytė: 21-10 / 21-13
  Cheng Shu /  Zhao Yunlei -  Imogen Bankier /  Petya Nedelcheva: 21-9 / 21-18
  Lisa Heidenreich /  Laura Wich -  Amelie Oliwa /  Christina Kunzmann: 21-16 / 11-21 / 21-19
  Cheng Wen-hsing /  Hsieh Pei-chen -  Alina Hammes /  Kira Kattenbeck: 8-4 ret.
  Joycelyn Ko /  Kristen Tsai -  Laura Choinet /  Perrine Lebuhanic: 21-10 / 21-18
  Artima Serithammarak /  Peeraya Munkitamorn -  Alyssa Lim /  Jessica Fletcher: 21-12 / 21-12
  Cheng Shu /  Zhao Yunlei -  Lena Grebak /  Maria Helsbøl: 21-14 / 26-24
  Cheng Wen-hsing /  Hsieh Pei-chen -  Lisa Heidenreich /  Laura Wich: 21-14 / 21-8
  Carola Bott /  Staša Poznanović -  Joycelyn Ko /  Kristen Tsai: 21-15 / 21-19
  Artima Serithammarak /  Peeraya Munkitamorn -  Sonia Cheah Su Ya /  Yang Li Lian: 21-11 / 22-20

Mixed 
  Qiu Zihan /  Zhao Yunlei -  Ben Stawski /  Lauren Smith: 21-12 / 21-11
  Kang Ji-wook /  Shin Seung-chan -  Matthew Nottingham /  Alexandra Langley: 21-14 / 21-13
  Bodin Isara /  Peeraya Munkitamorn -  Marcus Ellis /  Alyssa Lim: 26-24 / 21-13
  Oliver Roth /  Johanna Goliszewski -  Chris Coles /  Jessica Fletcher: 21-18 / 21-18
  Arun Vishnu /  Aparna Balan -  Hannes Käsbauer /  Kira Kattenbeck: 21-15 / 21-10
  Sam Magee /  Chloe Magee -  Anders Skaarup Rasmussen /  Lena Grebak: 21-17 / 14-21 / 21-15
  Chan Yun Lung /  Tse Ying Suet -  Jelle Maas /  Iris Tabeling: 23-21 / 21-14
  Zhang Nan /  Tang Jinhua -  Raphael Beck /  Alina Hammes: 21-9 / 21-12
  Qiu Zihan /  Zhao Yunlei -  Kang Ji-wook /  Shin Seung-chan: 21-7 / 6-6 ret.
  Bodin Isara /  Peeraya Munkitamorn -  Oliver Roth /  Johanna Goliszewski: 21-14 / 21-15
  Arun Vishnu /  Aparna Balan -  Sam Magee /  Chloe Magee: 21-19 / 21-12
  Zhang Nan /  Tang Jinhua -  Chan Yun Lung /  Tse Ying Suet: 14-21 / 21-19 / 21-13

Herreneinzel

Setzliste 
  Chen Long
  Boonsak Ponsana
  Sho Sasaki
  Wong Wing Ki
  Marc Zwiebler
  Viktor Axelsen
  Takuma Ueda
  Tommy Sugiarto
  Chou Tien-chen
  Ajay Jayaram
  Gao Huan
  Rajiv Ouseph
  Tan Chun Seang
  Tanongsak Saensomboonsuk
  R. M. V. Gurusaidutt
  Niluka Karunaratne

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Li Xuerui
  Wang Yihan
  Juliane Schenk
  Sung Ji-hyun
  Tai Tzu-ying
  Minatsu Mitani (nicht gestartet)
  Porntip Buranaprasertsuk
  Eriko Hirose

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Ko Sung-hyun/Lee Yong-dae
  Hiroyuki Endo/Kenichi Hayakawa
  Kim Gi-jung/Kim Sa-rang
  Hirokatsu Hashimoto/Noriyasu Hirata
  Vladimir Ivanov/Ivan Sozonov (nicht gestartet)
  Chai Biao/Hong Wei
  Liu Xiaolong/Qiu Zihan
  Ingo Kindervater/Johannes Schöttler

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Misaki Matsutomo/Ayaka Takahashi
  Eom Hye-won/Chang Ye-na
  Miyuki Maeda/Satoko Suetsuna (nicht gestartet)
  Jung Kyung-eun/Kim Ha-na
  Ma Jin/Tang Jinhua
  Duanganong Aroonkesorn/Kunchala Voravichitchaikul
  Poon Lok Yan/Tse Ying Suet
  Valeria Sorokina/Nina Vislova (nicht gestartet)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Chan Peng Soon/Goh Liu Ying
  Robert Mateusiak/Nadieżda Zięba
  Danny Bawa Chrisnanta/Vanessa Neo Yu Yan
  Fran Kurniawan/Shendy Puspa Irawati
  Ricky Widianto/Richi Puspita Dili
  Michael Fuchs/Birgit Michels
  Mads Pieler Kolding/Kamilla Rytter Juhl
  Kenichi Hayakawa/Misaki Matsutomo

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Offizielle Internetseite der German Open Badminton
 Das Turnier auf tournamentsoftware.com

2013
BWF Grand Prix 2013
Badmintonwettbewerb in Mülheim an der Ruhr